Göbelhoff bezeichnet

 August Göbelhoff, 1900 gegründetes Herrenausstattungs-Unternehmen und Name des Firmengründers, der als Hauptbeteiligter der Synagogenbrandstiftung 1938 in Hannover verurteilt wurde
 Carl Göbelhoff, 1887 in Hannover gegründetes Unternehmen, das zu den führenden deutschen Büro- und Zeichenbedarfshändler aufstieg